
9-я гвардейская Львовско-Берлинская орденов Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды бригада управления — тактическое соединение связи Сухопутных войск Российской Федерации.

Условное наименование — Войсковая часть № 31895 (в/ч 31895). Сокращённое наименование — 9 гв. бру.

Дислоцируется в г. Воронеж. Находится в составе 20-й гвардейской общевойсковой армии.

История 

Ведёт историю от 118-го отдельного полка связи созданного в 1942 году в годы Великой Отечественной войны. Затем полк был переименован в 6-й отдельный гвардейский полк связи и находился всю войну в составе 4-й гвардейской танковой армии. На момент распада СССР полк находился в составе 20-й гвардейской общевойсковой армии, дислоцируясь в г. Эберсвальде (ГДР).

Музей воинской славы 
В расположении бригады действует музей воинской славы. В нём находится более 100 экспонатов и панорамы военных действий в Великой Отечественной войне и локальных войнах. В музее представлены экспонаты времён Великой Отечественной войны: форма военнослужащих различных типов войск, оригинальные образцы оружия, награды, ордена, штандарты, знамёна и предметы личного пользования фронтовиков Великой Отечественной войны. Также в музее размещены собранные военнослужащими экспозиции панорамных полей боевых действий, в которых героически выполнили задачи связисты: в Берлине, в Афганистане и во время миротворческих миссий.

В мае 2021 года на территории бригада открыта аллея славы «Воинам связистам».

Примечания

Литература 
 

Бригады управления Российской Федерации
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские формирования Западного военного округа